Votes for Women – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Warwick Trading Company 
Votes for Women – cortometraggio del 1912 diretto da Hal Reid
Votes for Women – documentario del 1997 diretto da Kay Weaver, Martha Wheelock